Uzan bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Uzan (Pyrénées-Atlantiques), französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
 Uzan (Luy de Béarn), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Luy de Béarn
 Qezel Uzan, Alternativname des Sefid Rud, eines Flusses im Iran

Uzan ist der Familienname folgender Personen:
 Aharon Uzan (1924–2007), israelischer Politiker, Minister
 Cem Uzan (* 1960), türkischer Medienunternehmer und Politiker
 Eli Uzan (1963–2009), israelischer Fußballspieler 
 Hakan Uzan (* 1967), türkischer Unternehmer
 Jean-Philippe Uzan (* 1969), französischer Kosmologe und Astrophysiker
 Tugay Uzan (* 1994), deutsch-türkischer Fußballspieler

UZ-AN steht für:
 , ISO-3166-2-Code des usbekischen Provinz

UZAN